Герман А́берт (; 25 марта 1871, Штутгарт — 13 августа 1927, там же) — немецкий музыковед и педагог.

Биография 
Герман Аберт родился в семье Иоганна Йозефа Аберта — композитора и капельмейстера, который и стал его первым наставником; своё музыкальное образование он продолжил в Штутгартской консерватории. В 1890-1895 годах изучал классическую филологию в университетах Тюбингена и Берлина. В Берлине Аберт занялся музыковедением и в 1902 году, уже в Галле, защитил докторскую диссертацию по истории музыки («Учение об этосе в греческой музыке»). В дальнейшем изучал в Италии историю итальянской оперы. 

В 1910 году Аберт стал экстраординарным, а в 1918-м — ординарным профессором университете в Галле. В 1920 году он стал преемником Хуго Римана в Лейпцигском университете, в 1923-м унаследовал от Германа Кречмара кафедру музыковедения в Берлинском университете. Из школы Аберта вышли многие музыковеды, в частности Герман Феттер. 

В 1925 году Аберт был принят в члены Прусской академии наук, став первым музыковедом в истории, удостоенным этой чести. Был также президентом Немецкого музыкального общества (Deutsche Musikgesellschaft).

Аберт сотрудничал с Фридрихом Блюмом, Рудольфом Гербером, Хансом Хоффманном и Теодором Шварцкопфом, издав "Illustrierte Musiklexikon"  (музыкальный словарь)

Научная деятельность 
Круг научных интересов Германа Аберта был достаточно широк: он исследовал музыкальную культуру Античности, раннего христианства, средневековья, музыку XVIII — первой половины XIX века, преимущественно оперную. Аберту принадлежат новые редакции партитур К. В. Глюка, В. А. Моцарта, К. М. Вебера. На основе биографии, написанной Отто Яном, Аберт написал двухтомный труд о жизни и творчестве Моцарта, принёсший ему всемирную известность.

Избранные сочинения 
 Учение об этосе в греческой музыке (Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik, 1899)
 Р. Шуман (R. Schumann, 1903)
 Музыкальные воззрения Средневековья (Die Musikanschauung des Mittelalters, 1905)
 Никколо Йомелли как оперный композитор (Niccolo Jomelli als Opernkomponist, 1908)
 Моцарт (W. A. Mozart, 1-й том — 1919—1921, 2-й том — 1923—1924)
 Гёте и немецкая музыка (Goethe und deutsche Musik, 1922)

Примечания 

Композиторы Германии
Историки музыки
Преподаватели Гейдельбергского университета
Преподаватели Лейпцигского университета
Преподаватели Берлинского университета
Члены Прусской академии наук